Die Serie B 1940/41 war die 12. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Begonnen hatte die Saison am 6. Oktober 1940. Der letzte Spieltag war der 12. Juni 1941. Neben Erstligaabsteiger AC Liguria stiegen der FC Modena in die Serie A 1941/42 auf. In die Serie C 1941/42 mussten Hellas Verona, Anconitana-Bianchi, AC Macerata und Pro Vercelli absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Siehe auch 
 Serie A 1940/41
 Coppa Italia 1940/41

Weblinks 
 Italy 1940/41

1940
Fußballsaison 1940/41